Bermejo peut désigner :

Patronymes 

 Agapito Rodríguez Bermejo (1965-), gardien de but péruvien de football ;
 Bartolomé Bermejo (1440-1500), peintre espagnol ;
 Mariano Fernández Bermejo (1948-), homme d'État espagnol ;
 Francisco Bermejo (1955-), footballeur espagnol ;
 Lee Bermejo, scénariste de comics ;
 Luis Bermejo, illustrateur ;
 David Bermejo (1972-), réalisateur de film et producteur espagnol.

Toponymes 

 Département de Bermejo, département argentin situé dans la province du Chaco ;
 Département de Bermejo, département argentin situé dans  province de Formosa en Argentine ;
 Bermejo, localité bolivienne située dans le département de Tarija ;
 Bermejo, localité argentine située dans le département de Guaymallén, province de Mendoza ;
 Bermejo Beach, localité péruvienne ;
 Río Bermejo, cours d'eau de Bolivie et d'Argentine.